O World Giving Index (WGI) é um relatório anual publicado pela Charities Aid Foundation, usando dados coletados pela Gallup, e classifica mais de 140 países do mundo de acordo com o grau de caridade. O objetivo do World Giving Index é fornecer informações sobre o escopo e a natureza das doações em todo o mundo. A primeira edição foi lançada em setembro de 2010. A edição mais recente foi publicada em junho de 2021, com a Indonésia, o Quênia e a Nigéria classificados como os três primeiros. Mianmar, Austrália, Gana, Nova Zelândia, Uganda, Kosovo e Tailândia completam os dez primeiros.

Metodologia 
Este relatório é baseado principalmente em dados do Gallup World Poll, que é um projeto de pesquisa em andamento realizado em mais de 140 países que juntos representam cerca de 95% da população adulta mundial (cerca de 5 bilhões de pessoas). Na maioria dos países pesquisados, 1.000 questionários são preenchidos por uma amostra representativa de indivíduos que vivem em todo o país. A área de cobertura é todo o país, incluindo as zonas rurais. A base de amostragem representa toda a população civil, não institucionalizada, com 15 anos ou mais. Em alguns países grandes, como China e Rússia, são coletadas amostras de pelo menos 2.000, enquanto em um pequeno número de países, a pesquisa abrange de 500 a 1.000 pessoas, mas ainda apresenta uma amostra representativa. A pesquisa não é realizada em um número limitado de casos, incluindo onde a segurança do pessoal entrevistador está ameaçada, ilhas pouco povoadas em alguns países e áreas que os entrevistadores podem alcançar apenas a pé, animal ou barco pequeno.

Ao todo, mais de 150.000 pessoas foram entrevistadas pela Gallup em 2014, e as amostras são baseadas em probabilidade. As pesquisas são realizadas por telefone ou pessoalmente, dependendo da cobertura telefônica do país. Há uma margem de erro (a quantidade de erro de amostragem aleatória) nos resultados para cada país, que é calculada pelo Gallup em torno de uma proporção no nível de confiança de 95% (o nível de confiança de que os resultados são um reflexo verdadeiro de toda a população). A margem de erro máxima é calculada presumindo uma porcentagem relatada de 50% e leva em consideração o efeito do projeto.

Gallup perguntou às pessoas quais dos três atos de caridade a seguir elas haviam realizado no mês passado: 

 ajudou um estranho, ou alguém que eles não conheciam que precisava de ajuda
 doou dinheiro para uma instituição de caridade
 ofereceu seu tempo para uma organização

Classificação do Índice Mundial de Doações

Referências

Links externos 

 O Índice Mundial de Doações 2021 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2018 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2017 pdf
 A página inicial do Índice Mundial de Doações
 O Índice Mundial de Doações 2010 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2011 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2012 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2013 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2014 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2015 pdf
 O Índice Mundial de Doações 2016 pdf
 O World Giving Index no Guardian Datablog

Índices de classificação de países